Fechtnerjev goban (znanstveno ime Boletus fechtneri) je užitna in v Sloveniji zaščitena gliva iz rodu gobanov.

Opis 
Fechtnerjev goban ima v mladosti izbočen, kasneje blazinasto zaobljen klobuk, ki je sprva srebrno sive, pri starejših primerkih pa svetlo sivo rjav. Klobuk gobe doseže premer do 15 cm.

Spodnja stran klobuka je svetlo rumene barve. Gosto posejane, ozke cevke vsebujejo olivno rjavkast trosni prah.

Meso gobe je rumenkasto belo in milega okusa, na prerezanih mestih pa pomodri. Bet je čvrst in kijasto oblikovan, pri nekaterih primerkih lahko tudi rahlo trebušast. Bet gobe je rumen in ima mrežast vzorec po celi dolžini ter ima v sredini občasno karminsko rdeče odtenke.

Razširjenost 
Fechtnerjev goban raste v toplih listnatih gozdovih, pogosto skupaj z drugimi vrstami gobanov. Ta goban je na Slovenskem redka in zaščitena gobja vrsta.

Glej tudi 
 Grenki goban

Užitne gobe
Goban